Il existe plusieurs villes nommées Cambridge dans le monde.

La ville originale de Cambridge se trouve au Royaume-Uni dans le comté du Cambridgeshire. Elle est entre autres connue pour son université réputée, voir Université de Cambridge.

Aux États-Unis, le nom de Cambridge est plutôt associé à la ville qui se situe dans l'État du Massachusetts près de Boston. Cette ville est également réputée pour être un centre culturel puisque l'Université Harvard et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) y sont installés.

Cambridge est également le nom de plusieurs lieux dans divers pays anglophones :

Australie 
 Cambridge (Tasmanie)
 Cambridge (Australie-Occidentale)
 Golfe de Cambridge

Canada 
 sur l'Île-du-Prince-Édouard :
 Cambridge, une communauté du comté de Kings
 au Nouveau-Brunswick :
 Cambridge, une paroisse.
 Cambridge-Narrows, un village.
 en Nouvelle-Écosse :
 Cambridge (Comté de Hants)
 Cambridge (Comté de Kings)
 en Ontario :
 Cambridge, une ville.
 Cambridge, une circonscription électorale fédérale.
 Cambridge, une circonscription électorale provinciale.

États-Unis 
 Cambridge (Idaho) 
 Cambridge (Illinois)
 Cambridge (Iowa)
 Cambridge (Kansas)
 Cambridge (Kentucky)
 Cambridge (Maine)
 Cambridge (Maryland)
 Cambridge (Massachusetts)
 Cambridge (Minnesota)
 Cambridge (Nebraska)
 New York
 Cambridge, village ;
 Cambridge (New York)
 Cambridge (Ohio)
 Cambridge (Vermont)
 Cambridge (Wisconsin)
 Cambridge City (Indiana)

Nouvelle-Zélande 
 Cambridge (Nouvelle-Zélande)

Royaume-Uni 
 Cambridge, ville située dans le Cambridgeshire
 Cambridge, circonscription située dans le Cambridgeshire couvrant principalement la ville éponyme
 Université de Cambridge
 Cambridge (Gloucestershire)

Autre 
 Controverse des deux Cambridge en économie.
 L'équation de Cambridge, en théorie économique.
 Cambridge Audio, société britannique 

Homonymie de toponyme